W.Anderson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Anderson
 William Anderson